Klooster van de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid (Sittard), een voormalig klooster in de Nederlandse stad Sittard
Klooster van de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid (Roeselare), een voormalig klooster in de Belgische stad Roeselare